Cal Canet (l'Estany), masia del terme de l'Estany, al Moianès.
 Cal Canet (Moià), casa a Moià, al Moianès.
 Cal Canet (Palou), masia de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra.